Akindele ist der Name von

 Funke Akindele (* 1976), nigerianische Schauspielerin
 Oyeronke Akindele (* 1946), nigerianische Sprinterin
 Tesho Akindele (* 1992), kanadischer Fußballspieler